

Geografia
 Rivara – comune italiano del Piemonte
 Rivara – frazione del comune italiano di San Felice sul Panaro, in Emilia-Romagna

Persone
 Franco Rivara (1938) – ex calciatore italiano
 Giovanni Rivara (1848-1901) – imprenditore italiano

Altro
 Scuola di Rivara – movimento pittorico italiano